Adam Resnick, scénariste, producteur et réalisateur américain. 
 Charles Resnick, personnage de fiction créé par John Harvey.
 David Resnick (1924-2012), architecte israélien d'origine brésilienne. 
 Mike Resnick (1942–2020), auteur américain de science-fiction.
 Milton Resnick (1917–2004), peintre américain.
 Randy Resnick (1947-), guitariste américain.
 Robert Resnick (1923-2014), physicien et auteur de physique américain

Homonymie
Homonymie de patronyme